Pyörteensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyörteensaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Pyörteensaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar